

Patronyme 

 Alberto Nardin (1990- ) :  coureur cycliste italien ;
 Georges Nardin (1854- ?) : poète français ;
 Jacky Nardin (1949-2008) :  footballeur professionnel français ;
 Olivier Nardin (1979- ) : rappeur et humoriste français ;
 Thiago Nardin (1988- ) : coureur cycliste brésilien ;
 Ulysse Nardin (1823- ?) : fabricant de montres suisse.

Toponyme 
 Nardin, census-designated place américaine située en Oklahom.